Station Munster of Station Münster kan verwijzen naar:

 Station Munster (Örtze) - station in Munster, Nedersaksen
 Station Munster (Frankrijk) - station in Munster, Haut-Rhin, Frankrijk
 Station Münster-Hiltrup - station in Münster, Noordrijn-Westfalen
 Münster (Westf) Hauptbahnhof - station in Münster, Noordrijn-Westfalen